Висунь — многозначный термин.

 Висунь — река в Николаевской области Украины, правый приток реки Ингулец.
 Висунь — посёлок в Казанковском районе Николаевской области Украины.

См. также